Brama puede referirse a:

 Bramá (Brahmā), dios hinduista de cuatro cabezas.
 Brama Automovil Sport (Brama), vehículo fabricado en Mar del Plata, Argentina.
 Brama (Brahman), dios impersonal en el hinduismo.
 Brama, nombre de un género de peces.
 Brama brama, pez comestible.